Владимир Струков:
 Струков, Владимир Борисович (1803—1863) — вице-адмирал.
 Струков, Владимир Николаевич (1812—1892) — генерал-лейтенант, вятский и владимирский губернатор.